Приз «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру () вручается на Берлинском кинофестивале с 1956 года. Его получает лучший режиссёр, снявший фильм, включенный в основную конкурсную программу кинофестиваля. В 1969, 1970, 1971, 1973, 1974 и 1981 годах данная премия не вручалась.

Подавляющее большинство награждённых являются мужчинами, исключения составили женщины-режиссёры Астрид Хеннинг-Енсен, Малгожата Шумовская, Миа Хансен-Лёве и Клер Дени, завоевавшие награду в 1979, 2015, 2016 и 2022 годах соответственно. Чаще всего премию выигрывали представители США, Франции, Италии и Великобритании. Советские режиссёры получал приз дважды: в 1975 году обладателем «Серебряного медведя» стал Сергей Соловьёв, а в 1986 — Георгий Шенгелая.

Итальянский режиссёр Марио Моничелли — рекордсмен по количеству наград: он является трёхкратным обладателем «Серебряного медведя». Режиссёры Сатьяджит Рай, Карлос Саура и Ричард Линклейтер сумели завоевать по два «Серебряных медведя» в своей карьере.

Список лауреатов

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

См. также 
 Серебряный лев
 Приз за лучшую режиссуру (Каннский кинофестиваль)

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 
 Списки победителей на сайте imdb 

Серебряный медведь
Премии за режиссуру